Kneževac est un toponyme qui peut désigner :

en Croatie :
 Kneževac, une localité située dans la municipalité de Čaglin, comitat de Požega-Slavonie ;
en Serbie :
 Kneževac, un quartier de Belgrade situé dans la municipalité de Rakovica, district de Belgrade ;
 Kneževac, un village situé dans la municipalité de Knić, district de Šumadija ;
 Kneževac, un village situé dans la municipalité de Sjenica, district de Zlatibor.